Ritz é um nome para os seguintes significações 

Hotel Ritz
Walter Ritz
Ritz (tabaco)

Desambiguação